Femmine del mare (Submarine), film diretto da Frank Capra e Irvin Willat (1928)
Femmine del mare (Rough, Tough and Ready), film diretto da Del Lord (1945)